Zeppelin puede hacer referencia a:

En aeronáutica:
 Dirigible, un tipo de aeronave.
 Ferdinand von Zeppelin, fundador de la compañía de dirigibles Zeppelin.
 Graf Zeppelin LZ 127, dirigible alemán que voló por primera vez en 1928.
 Graf Zeppelin LZ 130, dirigible alemán que voló por primera vez en 1938.
 Zeppelin Staaken R.VI, bombardero biplano alemán de la Primera Guerra Mundial.
 Zeppelin Rammer, proyecto de avión ariete alemán de la Segunda Guerra Mundial.

Otros:
 Led Zeppelin, grupo de heavy metal británico fundado en 1968.
 Portaaviones Graf Zeppelin, portaaviones alemán de la Segunda Guerra Mundial.
 Zeppelin TV, productora española de televisión.
 Zeppelin, revista publicada en España entre 1973 y 1974.